Frascati – miejscowość we Włoszech
 Frascati – Ogrody Frascati w Warszawie
 Ulica Frascati w Warszawie – ulica w Warszawie